Glennie ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Glennie (1946–2020), kanadischer Eishockeyspieler
 Eduardo Glennie (* 1986), mexikanischer Eishockeyspieler
 Evelyn Glennie (* 1965), britische Schlagzeugerin und Komponistin
 Ignatius Philip Trigueros Glennie (1907–1993), mexikanischer Ordensgeistlicher
 Ken W. Glennie (1928–2019), britischer Erdölgeologe
 Nick Glennie-Smith (* 1951), britischer Filmmusikkomponist
 Scott Glennie (* 1991), kanadischer Eishockeyspieler

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Glennie (Michigan)